Utlida kan syfta på

Utlida, Västerhaninge socken – en småort i Västerhaninge socken i Haninge kommun
Utlida, Muskö – en småort i Muskö socken i Haninge kommun